El término Maia puede tener varios significados diferentes:

Personas
 Maía, nombre artístico de Mónica Vives Orozco (1981-), una cantante de origen colombiano.
 Maia (cantante), nombre artístico de Nicole Andreu Cafati (1987-), una cantante reggae de origen chileno.
 Maia (nodriza), ama de cría de Tutankamón, conocida por su tumba en Saqqara.

Mitología
 en la mitología griega, Maya o Maia es la mayor de las Pléyades, las siete hijas de Atlas y Pléyone;
 en la mitología romana, Maya fue identificada con Maia Maiestas, también llamada Fauna, Bona Dea («la buena diosa») y Ops.

Ciencia
 en astronomía, Maia (20 Tauri) es la tercera estrella más brillante de las siete el cúmulo estelar abierto de las Pléyades;
 un sinónimo del género botánico Maianthemum.

Tecnología
 Maia, cohete reutilizable de MaiaSpace, filial de la empresa ArianeGroup.

Geografía
 Maia (Portugal) es una ciudad y concelho de la zona metropolitana de Oporto, en Portugal.
 Maia (freguesia) también es una freguesia del concelho anterior.

Religión
 en ruso, el nombre Maia significa «María» (la madre de Jesús);
 un concepto filosófico del hinduismo, aquello que no es más que apariencia, ilusión o quimera;
 en la religión budista, Maia es la madre del príncipe Siddhartha Gautama (Buda).

Artes
 en las danzas árabes, un maia (danza) es un movimiento de ondulación con las caderas;
 en los mitos de J. R. R. Tolkien, un maia es un espíritu de la clase inferior de los ainur, seres poderosos que precedieron a la creación de la existencia;
 en la lírica tradicional, una maya o maia es una canción que exalta el triunfo de la primavera y del amor en el mes de mayo.

Deportes
 Maia (equipo ciclista), equipo ciclista portugués que corrió durante las décadas de 1990 y 2000.